Ири́на Ко́това:
 Котова, Ирина Владимировна (род. 1967) — российский поэт, прозаик, эссеист, хирург, доктор наук.
 Котова, Ирина Михайловна (род. 1976) — белорусская художница.